Липша — топоним.

 Липша — река в России, протекает по Республике Марий Эл и Чувашской Республике.
 Липша — река в Карелии.
 Липша — деревня в Республике Марий Эл.
 Липша — озеро в Лоухском районе Карелии.

Примечания